Rückmaschine steht für:
 Rückmaschine (Tagebau), ein Gerät zum Verschieben von Gleissträngen oder Förderbändern im Tagebau
 Rückmaschine (Forsttechnik), ein Gerät zum Holztransport